

Geografia
Leyland – città del Lancashire (Regno Unito)
Leyland Hundred, hundred del Lancashire
Leyland (Alberta), comunità del Canada

Aziende
British Leyland – casa automobilistica britannica
Leyland Motors – casa automobilistica britannica
LeylandAlliance, società statunitense
Ashok Leyland, azienda di autoveicoli indiana
Leyland Bus, azienda costruttrice di autobus
Leyland DAF, azienda di veicoli commerciali
Leyland Trucks, azienda di veicoli commerciali di Leyland

Persone 
Carl Sonny Leyland, pianista
Frederick Richards Leyland, imprenditore
Jim Leyland, manager nel baseball
Joseph Bentley Leyland, scultore inglese
Kellie-Ann Leyland, calciatrice inglese
Mal Leyland, esploratore australiano
Maurice Leyland, giocatore di cricket
Mike Leyland, regista australiano
Paul Leyland, matematico
Paul Leyland (rugby), giocatore di rugby
Winston Leyland, autore

Altro 
Leyland Band, band britannica
Cipresso di Leyland, cipresso
Numero di Leyland, numeri dedicati al matematico Paul Leyland

Pagine correlate 
Leeland (disambigua)
Leland